Cisowa Skała – skała na Kotlinie Nowotarskiej
 Cisowa Skała – skała na Wyżynie Olkuskiej